Piccoli, également graphié Píccoli, est un patronyme italien signifiant « petits ».

Patronyme 

Éric Piccoli, né le  à Montréal, est un réalisateur et scénariste québécois.
 Flaminio Piccoli (1915-2000) est un homme politique italien.
Franco De Piccoli (né le  à Mestre, une frazione de la commune de Venise, en Vénétie) est un boxeur italien.
James Piccoli (né le  à Montréal) est un coureur cycliste canadien, membre de l'équipe Transports Lacombe-Devinci-Zoom Media.
Mariano Piccoli est un ancien coureur cycliste italien né le  à Trente.
Michel Piccoli, né le  dans le  de Paris et mort le , est un acteur français. Il est également producteur, réalisateur et scénariste.
Filmographie de Michel Piccoli
 Nestor Omar Piccoli (1965-) est un footballeur argentin.

Voir aussi 
 Le Corriere dei Piccoli (en italien Courrier des petits), parfois surnommé Corrierino, était un hebdomadaire pour les enfants, publié en Italie de 1908 à 1995.
 Éditions Piccoli, edition de livres pour la jeunesse.
 Piccolimi
Patronyme italien